Хауттёйн () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Хауттёйн, Мартен (1720—1798) — голландский врач, ботаник и зоолог.
 Хауттёйн, Петрус (1648—1709) — голландский ботаник и медик.